Heilige
 Agatha van Sicilië, (225-251) een heilige uit Sicilië

Italiaanse gemeentes

 Sant'Agata Bolognese, een gemeente in de Italiaanse provincie Bologna (regio Emilia-Romagna) 
 Sant'Agata de' Goti, een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento (regio Campanië)
 Sant'Agata del Bianco, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria (regio Calabrië)
 Sant'Agata di Esaro, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza (regio Calabrië)
 Sant'Agata di Militello, een gemeente in de Italiaanse provincie Messina (regio Sicilië)
 Sant'Agata di Puglia, een gemeente in de Italiaanse provincie Foggia (regio Apulië)
 Sant'Agata Fossili, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria (regio Piëmont) 
 Sant'Agata Feltria, een gemeente in de Italiaanse provincie Rimini (regio Emilia-Romagna)
 Sant'Agata li Battiati, een gemeente in de Italiaanse provincie Catania (regio Sicilië)
 Sant'Agata sul Santerno, een gemeente in de Italiaanse provincie Ravenna (regio Emilia-Romagna)